Партизанск — топоним:

 Партизанск — город в Приморском крае России.
 Партизанск — железнодорожная станция в городе Партизанске.
 Партизанск — посёлок в Красноярском крае России.

См. также 
 Партизан (значения)